Utaka – grupa planktonożernych pyszczaków
 John Utaka – nigeryjski piłkarz
 Peter Utaka – nigeryjski piłkarz